Михаи́л Кли́мов — имя следующих персоналий:
* Климов, Михаил Георгиевич (1881—1937) — русский хоровой дирижёр.
 Климов, Михаил Дмитриевич (род. 1961) — советский и российский игрок в хоккей с мячом.
 Климов, Михаил Ефимович (1897—?) — сотрудник советских органов защиты границы и охраны правопорядка.
 Климов, Михаил Ильич (1924—1984) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Климов, Михаил Михайлович (1880—1942) — советский актёр, народный артист СССР.